Californian (schip, 1902), een stoomschip van de Leyland Line
Californian Redwood, een kustmammoetboom
Californian English, een variëteit van het Amerikaans-Engels
Californian (konijnenras)